Banița, Bănița sau Baniță se poate referi la:

 Banița, localitate în județul Buzău, Muntenia, România;
 Banița, localitate în regiunea Vrața, Bulgaria;

Bănița 
 Bănița, comună în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Bănița,  sat în județul Hunedoara, Transilvania, România, reședința comunei Bănița
 Râul Bănița, curs de apă, afluent al râului Jiul de Est

Baniță 
 Baniță, unitate de măsură de capacitate pentru cereale
 Baniță, placintă în straturi, ce poate avea diverse umpluturi, tradițională în Bulgaria
 Petre Baniță, deputat român în legislatura 1992-1996

Note